Адоллам или Одоллам («справедливость народа»), также Адуллам, — древний библейский город в земле Ханаанской, в колене Иудином, резиденция хананейских царей («Одолламитянин» — ; Одоллам — , , , ) . Руины в 30 км на юго-запад от Иерусалима.

Библейская история 
Царь адолламский был поражён Иисусом Навином. Город был укреплен Ровоамом и, вероятно, по причине своей силы и крепости называется у пророка Михея () славой Израиля. Он (то есть Господь) «пройдёт до Одоллама, славы Израиля».

Вблизи города находилась Адолламская пещера, в которой скрылся Давид, бежавший от гефского царя Анхуса. Туристам показывают эту пещеру, весьма неровную, извилистую и столь обширную, что в извилинах легко могут скрыться до 400 человек, как то и было с Давидом и его иноплеменными спутниками (); но, по словам восточных монахов, Адолламская пещера примыкала к стране Моавитской и была расположена между скалистыми горами, которых тянется очень много по направлению к Мёртвому морю. Да и само слово «пещера» оспаривается энциклопедией «Британика».

Примечания

Литература 
  (original Hebrew edition: 'Land of Israel in Biblical Times — Historical Geography', :en:Bialik Institute, Jerusalem (1962))

Библейские города
Города Ханаана
Археологические объекты в Израиле
Иудейское царство